Grossa kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Grossa, kommun, departementet  Corse-du-Sud i regionen Korsika,

Italien 

 Grossa (ort), Veneto, Provincia di Padova,

Kroatien 

 Dugi otok, ö, Zadars län, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar